Polygyra auriformis är en snäckart som först beskrevs av Bland 1859.  Polygyra auriformis ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
auriformis